Los términos Viru o Virú pueden estar vinculados o referidos a:

Toponimia 
 Condado de Lääne-Viru, uno de los condados en los que está dividida administrativamente Estonia.
 Distrito de Virú, uno de los tres distritos de la provincia de Virú, en el norte del Perú.
 Provincia de Virú, provincia peruana, en la parte sur del departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad, en el norte del Perú.
 Río Virú, río peruano de la vertiente del Pacífico.
 Valle de Virú o Valle Virú, extensa área de la Región La Libertad, que se ubica en la zona norte del Perú. 
 Virú, ciudad de la costa norte del Perú, capital del distrito y provincia de Virú.

Antroponimia 
 Walter Virú (?-), también conocido como Walter Virú Rodríguez,  médico peruano especializado en medicina deportiva. Fue detenido el 24 de noviembre de 2009, como presunto cabecilla de una red de dopaje.

Aviación 
 Aeropuerto Internacional Viru Viru, aeropuerto boliviano ubicado al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el municipio de Warnesel. Es el aeropuerto más grande de Bolivia y el segundo más importante y con mayor flujo de pasajeros, después del Aeropuerto Internacional El Alto.

Miscelánea 
 Virú, cultura arqueológica del Antiguo Perú, que ocupó sucesivamente los valles de Chicama y Virú.